Velika nagrada Monaka 2017 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 28.  maja 2017 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monaku. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, oba Ferrari, tretji pa je bil Red Bull-TAG Heuer.

Vettel je dosegel prvo zmago za Ferrari na tem prizorišču po Michaelu Schumacherju leta . Jenson Button je na dirki nadomestil Fernanda Alonsa pri McLarnu, ki je nastopal na dirki Indianapolis 500.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:13,117
|1:12,231
|1:12,178
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:13,090
|1:12,449
|1:12,221
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:13,325
|1:12,901
|1:12,223
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:13,078
|1:12,697
|1:12,496
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:13,219
|1:13,011
|1:12,998
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|55 
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Renault
|1:13,526
|1:13,397
|1:13,162
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|11 
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:13,530
|1:13,430
|1:13,329
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|8 
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:13,786
|1:13,203
|1:13,349
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|1:13,723
|1:13,453
|1:13,613
|align="center"|PL
|-
!10
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:13,476
|1:13,249
|brez časa
|align="center"|12
|-
!11
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Renault
|1:13,899
|1:13,516
|
|align="center"|9
|-
!12
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:13,787
|1:13,628
|
|align="center"|10
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:13,531
|1:13,959
|
|align="center"|11
|-
!14
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes 
|1:13,640
|1:14,106
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:13,796
|1:20,529
|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|31 
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes  
|1:14,101
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:14,696
|
|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|18 
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:14,893
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|94 
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:15,159
|
|
|align="center"|18
|-
!20
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:15,276
|
|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|78
|1:44:44,340
|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|78
| +3,145
|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|78
| +3,745
|5
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|78
| +5,517
|3
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|78
| +6,199
|4
|align=center|10
|-
!6
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Renault
|78
| +12,038
|6
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|78
| +15,801
|13
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|78
| +18,150
|8
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|78
| +19,445
|14
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|78
| +21,443
|11
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|78
| +22,737
|16
|
|-
!12
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|78
| +23,725
|15
|
|-
!13
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|78
| +49,089
|7
|
|-
!14
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Renault'''
|71
|Trčenje
|9
|
|-
!15
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|71
|Pritisk olja
|17
|
|-
!Ods
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|66
|Trčenje
|12
|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|63
|Zavrten
|19
|
|-
!Ods
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|57
|Trčenje
|20
|
|-
!Ods
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|57
|Trčenje
|18
|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|15
|Motor
|10
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe 

Formula 1 sezona 2017
2017